Die Oracle Challenger Series – Indian Wells 2020 war ein Tennisturnier der Damen in Indian Wells. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2020 und fand vom 2. bis 8. März 2020 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Oracle Challenger Series – Indian Wells 2020 fand am 2. März 2020 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2020
Tennisturnier in Indian Wells